Намаз се може односити на:
 Намаз (храна), храна која се због своје конзистенције маже на хљеб.
 Намаз (ислам), најзначајнији вид молитве код муслимана.